Konte oder Konté ist der Familienname folgender Personen:

 Bai Konte (1920–1983), gambischer Musiker
 Bassirou Konté (* 1988), ivorischer Radrennfahrer
 Dembo Konte (1942–2014), gambischer Musiker